Se også 308 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Sport 

 

08
Artikler om enkelte år